Domenico Forges Davanzati (1742-1810), politico e religioso italiano;
Roberto Forges Davanzati (1880-1936), giornalista e politico italiano;
Domenico Forges-Davanzati (1914-1985), produttore cinematografico italiano;
Roberto Forges-Davanzati, operatore e direttore della fotografia cinematografico italiano;
Giulio Forges Davanzati (1986), attore italiano